Новокубанка () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Новокубанского сельского округа. Код КАТО — 116843100.

География 
Село расположено на берегу реки Колутон, в центрально-западной части района, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к западу от административного центра района — посёлка Шортанды.

Абсолютная высота — 325 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,8°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,9°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,7°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Алтайское — на юге, село Раевка — на востоке.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-4 «Жолымбет — Шортанды — Пригородное».

История 
Поселение было образовано в 1933 году, как одна из 292 производительных лагерные точек Карлага, а именно 34-я точка для депортированных из Украины поляков.

В дальнейшем поселение было преобразовано в колхоз имени 18-летия Казахстана, в состав которого входили сёла Новокубанское и Алтайское. Председателем колхоза был Герой Социалистического Труда Кан Де Хан.

Население 
В 1989 году население села составляло 2178 человек (из них немцы — 37%, русские — 31%).

В 1999 году население села составляло 1810 человек (893 мужчины и 917 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 1893 человека (946 мужчин и 947 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 врачебная амбулатория
 средняя школа
 ясли-сад «Гүлдер»
 сельский досуговый центр
 спортивный комплекс

Улицы 

 ул. Абая
 ул. Бейбитшилик
 ул. Кан де хана
 ул. Кенесары
 ул. Колхозная
 ул. Молодежная
 ул. Набережная
 ул. Почтовая
 ул. Речная
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Степная

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Шортандинского района
Населённые пункты, основанные в 1933 году